Bockholtz peut faire référence à :
 Bockholtz, village de la commune luxembourgeoise de Goesdorf ;
 Bockholtz, village de la commune luxembourgeoise de Parc Hosingen.